Der CONCACAF Gold Cup (span.: Copa de Oro de la CONCACAF), auch kurz nur Gold-Cup genannt, ist ein seit 1963 ausgetragenes kontinentales Turnier für die Fußball-Nationalmannschaften zur Ermittlung des Fußballmeisters von Nord-, Zentralamerika und der Karibik. Organisiert wird der Wettbewerb von der CONCACAF.

Nach der Gründung der CONCACAF (1961) ersetzte zunächst der CONCACAF Nations Cup (spanisch: Copa de Naciones de la CONCACAF) die Vorgängerturniere von Nordamerika (NAFC-Meisterschaft) und Zentralamerika und Karibik (CCCF-Meisterschaft). Dieser wurde ab 1963 alle zwei Jahre und ab 1973, als er den Status eines Qualifikationsturniers für die Fußball-Weltmeisterschaft erhielt, alle vier Jahre ausgetragen. 1991 wurde er in CONCACAF Gold Cup umbenannt und findet seitdem in der Regel alle zwei Jahre statt. Die Rolle als WM-Qualifikationsturnier hat er seitdem verloren.

Am Wettbewerb nehmen regulär die Fußballnationalmannschaften aus Nordamerika, Zentralamerika und der Karibik teil. Auf Einladung nahmen von 1996 bis 2005 auch südamerikanische Teams teil. Zum CONCACAF Gold Cup 2000 und 2002 wurden darüber hinaus Südkorea, einer der Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, als erstes asiatisches Land, und 2005 Südafrika, Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, als erstes afrikanisches Land, eingeladen. Katar, Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wurde zum Turnier 2021 erstmals eingeladen. Bisher konnte keine Gastmannschaft das Turnier gewinnen, Brasilien erreichte aber zweimal und Kolumbien einmal das Finale.

Im Februar 2018 gab die CONCACAF bekannt, das Teilnehmerfeld ab dem Gold Cup 2019 von 12 auf 16 Mannschaften zu erhöhen. Als Qualifikationsturnier soll darüber hinaus die neu ins Leben gerufene CONCACAF Nations League dienen.

Erstteilnahmen 
Folgend alle Nationalmannschaften, die bisher an diesem Turnier teilgenommenen haben.

 Fett geschriebene Mannschaften wurden bei ihrer ersten Teilnahme CONCACAF-Nations-Cup bzw. CONCACAF-Gold-Cup-Sieger.
 Kursiv geschriebene Mannschaften waren bei ihrer ersten Teilnahme Ausrichter.
 Mannschaften in Klammern nahmen unter einem anderen Namen zum ersten Mal teil.

Die Turniere im Überblick

CONCACAF Nations Cup 

* gleichzeitig Qualifikation für die jeweilige Fußball-Weltmeisterschaft im Folgejahr

CONCACAF Gold Cup

Rangliste 

kursiv: CONCACAF Nations Cup

Endrundenteilnahmen 

kursiv: eingeladene Mannschaften

Endrundenplatzierungen 

Erklärung:
 VR = Aus in der Vorrunde, VF = Aus im Viertelfinale, HF = Aus im Halbfinale (kein Spiel um Platz 3)

Varia

Ewige Tabelle 

Die ewige Tabelle umfasst 26 verschiedene Länder. Erster ist der Rekordsieger Mexiko.

Weblinks 

 Die CONCACAF-Meisterschaften auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1963